Активный — посёлок в Похвистневском районе Самарской области в составе сельского поселения Красные Ключи.

География 
Находится на левобережье реки Большой Кинель на расстоянии примерно 15 километров по прямой на запад от районного центра города Похвистнево.

Население 
Постоянное население составляло 35 человек (мордва-эрзя 66 %) в 2002 году, 20 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Похвистневского района